Ufita bzw. UFITA steht für 
 die Zeitschrift Archiv für Medienrecht und Medienwissenschaft (frühere Titel: Archiv für Urheber- und Medienrecht, Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht sowie ursprünglich Archiv für Urheber-, Film- und Theaterrecht)
 einen Fluss in der italienischen Region Kampanien, Nebenfluss des Calore Irpino, siehe Ufita (Fluss)

Abkürzung